Die Virgaviridae sind eine Familie von einzelsträngigen RNA-Viren mit positiver Polarität. Ihre natürlichen Wirte sind Pflanzen.
Derzeit gibt es mindestens 59 Arten in dieser Familie, aufgeteilt in 7 Gattungen.
Der Name der Familie leitet sich von , auch ‚Stange‘, ab (da alle Viren in dieser Familie stab- oder stangenförmig sind).

Aufbau 

Die Virusteilchen (Virionen) der Virgaviridae sind nicht umhüllt, ihre Geometrie ist starr stabförmig und sie haben eine mit helikale Symmetrie. Der Durchmesser liegt bei 20–25 nm,
Die Virionen haben einen zentralen „Kanal“.
RNARNARNA
Das Genom besteht aus einer linearen, einzelsträngigen Positiv-Sense-RNA
mit einer 3'-tRNA-ähnlichen Struktur und keinem Poly-A-Schwanz.
Das Genom kann je nach Gattung in einem, zwei oder drei Segmenten vorliegen (mono-, bi- oder tripartit).
Die Hüllproteine haben eine Größe von 19 bis 24 Kilodalton.

Vermehrungszyklus 
Replikation der Virusteilchen ist cytoplasmatisch (d. h. sie findet im Zytoplasma statt) und folgt dem Replikationsmodell von Positivstrang-RNA-Viren. Ebenso ist die
Transkriptions­methode die übliche für Positivstrang-RNA-Viren.
Die Übersetzung benutzt durch Leaky-Scanning (en) und Unterdrückung der Terminierung.

Die natürlichen Wirte sind Pflanzen.

Systematik

Innere Systematik 
Die innere Systematik der Virgaviridae ist nach dem International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) mit Stand März 2019 wie folgt:

Familie Virgaviridae
 Gattung: Furovirus
 Spezies: Chinese wheat mosaic virus (CWMV)
 Spezies: Japanese soil-borne wheat mosaic virus (JSBWMV)
 Spezies: Oat golden stripe virus (OGSV)
 Spezies: Soil-borne cereal mosaic virus (SBCMV)
 Spezies: Soil-borne wheat mosaic virus (SBWMV, Typusspezies)
 Spezies: Sorghum chlorotic spot virus
 Gattung: Goravirus
 Spezies: Drakaea virus A (DVA)
 Spezies: Gentian ovary ringspot virus (GORV, Typusspezies)
 Gattung: Hordeivirus
 Spezies: Anthoxanthum latent blanching virus
 Spezies: Barley stripe mosaic virus (BSMV, Typusspezies)
 Spezies: Lychnis ringspot virus
 Spezies: Poa semilatent virus
 Gattung: Pecluvirus
 Spezies: Indian peanut clump virus (IPCV)
 Spezies: Peanut clump virus (PCV, Typusspezies)
 Gattung: Pomovirus
 Spezies: Beet soil-borne virus
 Spezies: Beet virus Q (BVQ)
 Spezies: Broad bean necrosis virus
 Spezies: Potato mop-top virus (PMTV, Typusspezies)
 Gattung: Tobamovirus
 Spezies: Bell pepper mottle virus (BPeMV)
 Spezies: Brugmansia mild mottle virus
 Spezies: Cactus mild mottle virus (CMMoV)
 Spezies: Clitoria yellow mottle virus (CliYMV)
 Spezies: Cucumber fruit mottle mosaic virus (CFMMV0)
 Spezies: Cucumber green mottle mosaic virus (Grünscheckungsmosaikvirus der Gurke, CGMMV)
 Spezies: Cucumber mottle virus (CMV)
 Spezies: Frangipani mosaic virus (FrMV)
 Spezies: Hibiscus latent Fort Pierce virus (HLFPV)
 Spezies: Hibiscus latent Singapore virus (HLSV)
 Spezies: Kyuri green mottle mosaic virus (Grünscheckungsmosaikvirus der Kyuri, KGMMV)
 Spezies: Maracuja mosaic virus (MarMV)
 Spezies: Obuda pepper virus (ObPV)
 Spezies: Odontoglossum ringspot virus (ORSV)
 Spezies: Paprika mild mottle virus
 Spezies: Passion fruit mosaic virus
 Spezies: Pepper mild mottle virus (PMMoV)
 Spezies: Rattail cactus necrosis-associated virus (RCNaV)
 Spezies: Rehmannia mosaic virus
 Spezies: Ribgrass mosaic virus (HRV)
 Spezies: Sammons's Opuntia virus (SOV)
 Spezies: Streptocarpus flower break virus
 Spezies: Sunn-hemp mosaic virus (SHMV)
 Spezies: Tobacco latent virus (TLV)
 Spezies: Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV)
 Spezies: Tobacco mosaic virus (Tabakmosaikvirus, TMV, T2MV)
 Spezies: Tomato mosaic virus  (Tomatenmosaikvirus, ToMV)
 Spezies: Tomato mottle mosaic virus (ToMMV)
 Spezies: Tropical soda apple mosaic virus
 Spezies: Turnip vein-clearing virus (TVCV)
 Spezies: Ullucus mild mottle virus
 Spezies: Wasabi mottle virus (WMoV)
 Spezies: Yellow tailflower mild mottle virus
 Spezies: Youcai mosaic virus (Oilseed rape mosaic virus, YoMV, ORMV)
 Spezies: Zucchini green mottle mosaic virus (Grünscheckungsmosaikvirus der Zucchini, ZGMMV)
 Gattung: Tobravirus
 Spezies: Pea early-browning virus (PEBV)
 Spezies: Pepper ringspot virus (PEPRSV)
 Spezies: Tobacco rattle virus (Tabak-Rattle-Virus, TRV)

Äußere Systematik 
Koonin et al haben 2015 die Virgaviridae taxonomisch (aufgrund ihrer Verwandtschaft) der von ihnen postulierten Supergruppe ‚Alphavirus-like superfamily‘ zugeordnet. Schwestergruppe ist danach die Familie Closteroviridae. Der Stammbaum dieser Supergruppe ist nach den Autoren wie folgt:

Die Mitglieder dieser vorgeschlagenen Supergruppe gehören verschiedenen Gruppen der Baltimore-Klassifikation an, in der Regel handelt es sich um einzelsträngige RNA-Viren positiver Polarität ((+)ssRNA, Baltimore-Gruppe 4), es sind aber auch doppelsträngige Vertreter (mit dsRNA gekennzeichnet, Baltimore-Gruppe 3) zu finden.

Obwohl ihre Mitglieder stäbchenförmig sind und Pflanzen infizieren gehört die Gattung Benyvirus nicht zu dieser Familie, sondern zu den Benyviridae; die Proteine der beiden Gruppen sind offenbar nur weitläufig verwandt.
Eine weitere verwandte Gattung ist vorschlagsgemäß Charavirus mit den Spezies Charavirus canadensis (CV-Can) und Charavirus australis (CV-Aus), diese Viren befallen Charophyten.

Weblinks 
 Virgaviridae. ICTV Online Report
 Virgaviridae. Viralzone

Einzelnachweise 

Virusfamilie
Pflanzenvirus